Kum Bunnadeth' (a menudo transcribirse como Khum Punnadeth o Khoum Punnadeth) (Phnom Penh, 1 de noviembre de 1981) es un cantante pop camboyano. Actualmenmte está casado con Yuk Thit Ratha, también un cantante popular en Camboya.

Biografía 
Él es el hijo mayor en la familia y tiene dos hermanos y una hermana, comenzó a trabajar para EV producción en 1988 como un cantante que por primera vez una debutó para una serie de álbumes en los lanzamientos de Camboya. En el EV etiqueta ha incluido a artistas como Kum Bunadeth y Yuk Thit Ratha, Ouk Sokun Kanha, Sem Sangvath y Bo Vichet. Khum Punnadeth y Yuk Thit Ratha casados actualmente (a quien había conocido a una edad temprana en Ev Productions) contrajieron nupcias el 13 de mayo de 2006. En 2007 colaboró con la cantante Bunnadeth Eso Yorth Rotha, con la canción y el vídeo musical "Mi o Mi". La canción es cantada en parte en Inglés y en jemer.

Enlaces externos 
 YouTube video
 "My o My"

Nacidos en Nom Pen
Cantantes de Camboya